Primeira Liga 2017/2018 var den 84:e säsongen av Portugals högsta division i fotboll. Benfica var regerande mästare. Porto vann ligan och tog sin 28:e ligatitel.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida 

2017 i Portugal
2018 i Portugal
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018